СНР — абревіатура:

 Система національних рахунків
 Союз народних республік

Акроніми